O Grande Prêmio da China de 2006 foi 4ª etapa do mundial de MotoGP de 2006. Aconteceu no final de semana de 12 a 14 de Maio nos 5.281 km do Shanghai Circuit na China.

MotoGP

250 cc

125 cc

GPs de MotoGP de 2006
2006
Desporto na China em 2006